Открытая система:

 Открытая система в физике — система, которая обменивается веществом и энергией с внешним по отношению к системе миром, в отличие от закрытых и изолированных систем, в которые и из которых ни вещество, ни энергия не могут войти или выйти. С понятием изолированной системы тесно связано понятие энтропии.
 Открытая система в информатике — аппаратура и/или программное обеспечение, которое обеспечивает переносимость и совместимость, а часто и их вместе с другими компьютерными системами.
 Открытая система в биологии — организмы, устойчивые лишь при условии непрерывного поступления в них энергии и вещества из окружающей среды.
 Открытая система в теории систем — система, которая непрерывно взаимодействует с её средой. Взаимодействие может принять форму информации, энергии или материальных преобразований на границе с системой.

См. также 
 Открытые системы (издательство)
 Открытая система (квантовая механика)
 Открытая система (статистическая механика)